Данаев — фамилия. Известные носители:
 Данаев, Алексей Валерьевич — украинско-казахстанский футболист, защитник.
 Данаев, Шамхан — российский боец смешанных единоборств.